

Geografia
 Karaman – città della Turchia, capitale dell'omonima provincia
 Distretto di Karaman – distretto della provincia di Karaman, in Turchia
 Provincia di Karaman – provincia della Turchia

Persone
 Hikmet Karaman – allenatore di calcio turco
 İlkan Karaman – cestista turco
 Kenan Karaman – calciatore tedesco naturalizzato turco
 Ünal Karaman – allenatore di calcio, dirigente sportivo ed ex calciatore turco

Altro
 Cane Karaman – cane pastore turco
 Cane pastore Macedone Karaman – cane pastore turco